Наталья Борисовна Починок (девичья фамилия — (Грибкова), р. 4 июля 1976, Москва, РСФСР, СССР) — российский экономист и общественный деятель, доктор экономических наук, доцент. Ректор Российского государственного социального университета (2014 — ноябрь 2021).

Биография 
В 1991—1994 годах была членом юниорских сборных СССР и Российской Федерации по лёгкой атлетике, в составе которой побеждала на международных соревнованиях по бегу, мастер спорта.

Имеет два высших образования — экономическое (с отличием окончила РЭА им. Г. В. Плеханова, 1997) и юридическое (РГСУ, 2002 год). В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Налоги в механизме стимулирования иностранных инвестиций в России». В 2005 году ей была присуждена степень доктора экономических наук. Тема диссертации: «Налоги в системе государственного регулирования экономики в России».

Работала в банковской сфере (вице-президент Газпромбанка, директор южного филиала Райффайзенбанка, директор управления по работе с филиалами Сбербанка) и консультационном бизнесе («Артур Андерсен», «Прайсвотерхаускуперс аудит»). С 1998 по 2005 год преподавала на кафедре налоговой политики РЭА им. Г. В. Плеханова. Там же в 2011—2014 годах — профессор, завкафедрой «Налоги и налогообложение». Педагогический стаж более 15 лет.

Со 2 июня 2014 года исполняла обязанности ректора Российского государственного социального университета после назначения на должность Министерством образования и науки Российской Федерации. В январе 2015 года Починок была избрана ректором РГСУ по результатам голосования членов Конференции научно-педагогических работников и обучающихся РГСУ.

Научные интересы Натальи Починок лежат в сфере пенсионного обеспечения, бюджетной и налоговой политики, социальных аспектов экономики. Особый интерес имеет к социальному предпринимательству и клиентоориентированной сервисной модели обслуживания в социальной сфере.

С апреля 2016 года — член Общественной палаты Москвы по квоте президента России.

С 2017 года — член Общественной палаты Российской Федерации, где являлась председателем Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.

Активно продвигает идею и входит в наблюдательный совет конкурсного проекта «Лидеры России», в создании которого активно принимало участие РГСУ.

Координатор дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека».

Являлась доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

На выборах в Московскую городскую думу 2019 года Наталья Починок баллотировалась в депутаты самовыдвиженцем по 14 округу (районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино), получая существенное финансирование избирательной кампании от фондов, связанных с «Единой Россией». Заняла второе место, набрав 24 % голосов. Первое место занял кандидат от партии «Яблоко» выпускник РГСУ Круглов М. С., набрав 41,43 % голосов.

Регулярно принимала участие в общественно-политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах.

Временно отстранена от должности ректора РГСУ с 30 июля по 6 сентября 2021 года приказом Министерством образования и науки России на время внеплановой проверки, проводимой ведомством после многочисленных жалоб студентов на обучение и проживание и проверки подлинности декларации о доходах Натальи Починок. Основанием для отстранения в приказе указаны статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс России), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки (пункт 16 приказа).

В ноябре 2021 года Починок уволена с поста ректора РГСУ по собственному желанию, по другим сведениям — уволена Минобрнауки РФ по результатам внеплановой проверки.

С декабря 2021 года — управляющий партнёр направления Digital ESG в группе компаний IBS.

Критика 
Летом 2016 года телеканал «Россия-1» показал четвертую часть документального фильма Бориса Соболева «На дне знаний», где, среди прочего, предположительно демонстрировались факты коррупции в филиалах РГСУ. В ходе фильма Соболеву удалось лично встретить и саму Починок, которая отвергла возможность коррупции в возглавляемом ею вузе.

13 сентября 2018 года вольным сообществом ученых и журналистов «Диссернет» была опубликована экспертиза на докторскую диссертацию Починок, где были найдены многочисленные фальсификации и подлог данных, а также некорректные цитирования других исследователей. В сентябре 2019 года Наталья Починок заняла пятое место в антирейтинге российских ректоров-плагиаторов по версии сообщества «Диссернет».

Гражданская позиция 
Починок является сторонницей Единого государственного экзамена.

Личная жизнь 
Состояла в браке с министром труда и социального развития А. П. Починком (1958—2014). Имеет двоих сыновей: Петр (2000 г.р.) и Александр (2002 г.р.).

Награды 
 медаль «За заслуги перед городом Хасавюрт» (2014)
 медаль РПЦ «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира» (2015)
 почетный знак имени Петра Великого «За достижения в социальном образовании» (2015)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018)
 знак Преподобного Сергия Радонежского (2019)
 Медаль преподобной Евфросинии, великой княгини Московской (2021)

Примечания

Ссылки 
 Член Наблюдательного совета о Всероссийском конкурсе «Лидеры России». Наталья Борисовна Починок (видео) — опубликовано на ютуб-канале проекта «Лидеры России» 25.11.2017 г.
 Страница на сайте ОП РФ
 
 Спорт для особенных детей

Легкоатлеты России
Экономисты России
Социологи России
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Выпускники Российского государственного социального университета
Члены «Единой России»
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Ректоры Российского государственного социального университета
Женщины-экономисты
Женщины-политики России
Члены Общественной палаты России (2017—2020)
Члены Общественной палаты России (2020—2023)
Члены Общественной палаты Москвы
Фигуранты Диссернета